Plaatsen
 Norwich (Verenigd Koninkrijk), een plaats in de Engelse graafschap Norfolk
 Norwich (Connecticut), een plaats in de Amerikaanse staat Connecticut
 Norwich (Kansas), een plaats in de Amerikaanse staat Kansas
 Norwich (New York), een plaats in de Amerikaanse staat New York
 Norwich (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
 Norwich (Ontario), een plaats in de Canadese staat Ontario
 Norwich (Vermont), een plaats in de Amerikaanse staat Vermont

 Varia
 Norwich (vogel), kanarie soort